El FC Admira Wacker Mödling es un club de fútbol austríaco de la ciudad de Mödling. Fue fundado en 1905 con el nombre de Admira Viena y juega actualmente en la Primera Liga de Austria.

Historia 
Este club se inició de fusiones de varios equipos, llegando al equipo actual, los cuales fueron:
 SK Admira Viena (desde 1905 hasta 1971)
 SC Wacker Viena (desde 1906 hasta 1971)
 FC Admira Wacker (desde 1971 hasta 1996, fusión entre SK Admira Viena y SC Wacker Viena)
 FC Admira Wacker Mödling (desde 1996, fusión con el VfB Mödling)

SK Admira Vienna 
Fue formado en el distrito de Jedlesee por la fusión de los equipos Burschenschaft Einigkeit y Sportklub Vindobona en 1905, obteniendo el ascenso a la Primera Liga en 1919, siendo el equipo más exitoso de Austria durante el período de entreguerras, al conquistar siete ligas y tres copas.

Tras el Anschluss en 1938, el Admira pasó por varias ligas regionales alemanas, que fueron reestructuradas durante el Tercer Reich. Durante estos años, el mayor logro del club fue la disputa de la final del campeonato alemán del año 1939 ante el Schalke 04. Pese a la amplia derrota por 0-9, marcó un gran suceso en Viena durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.

Tras la guerra, el Admira sufrió su primer descenso a la segunda división austríaca en 1960, mientras el club fue cambiando de nombre en varias ocasiones, ESV Admira Vienna tras fusionarse con el equipo de la empresa ferroviaria ESV Vienna en 1953, antes cambiándolo por el de ESV Admira-NÖ Energie Vienna en 1960 por razones de patrocinio con la empresa de suplementos alimenticios NEWAG/NIOGAS. Pronto, el Admira Energie, como se le conociá en ese entonces, ganó la copa en 1964 y consiguió un doblete de liga y copa en 1966.

Se revelaron escándalos financieros de la empresa NEWAG/NIOGAS al final de la década de los años 1960s debido a la malversación de fondos. Luego, el Admira vio la idea de fusionarse con el Austria Vienna. Pero, tras el nacimiento del Admira-Austria fue rechazado 2 veces, Admira se pasaría a llamarse SC Wacker Vienna, el cual tendría su final en 1971.

SC Wacker Viena 
El Wacker Viena se fundó en 1908 en el distrito de Meidling. consiguió el ascenso por primera vez a la primera liga en 1914. Era un equipo que se ubicaba a mitad de tabla a mediados de los años 1930s, Wacker fue de los mejores en los 1940s y 1950s, ganando el doblete en 1947 y subcampeón 8 veces entre 1940 y 1956.

Durante la última década como equipo independiente, fue un equipo ascensor, con 8 descensos y ascensos consecutivos de la primera liga de Austria entre 1961 y 1968. En su quinto descenso en 1971, combinado a problemas financieros y de estadio, se fusionaron eventualmente con el Admira, firmando el FC Admira Wacker Viena.

VfB Mödling 
El VfB Mödling se fundó el 17 de junio de 1911 en la parte más baja de la ciudad de Mödling. Desde su fundación, Mödling jugó en la primera liga de Austria. Cuando entró a la liga nacional en 1949, el equipo estuvo en la segunda liga. jugó la mayoría del tiempo en segunda y tercera división y desde entonces, el club estuvo 3 veces en la primera liga entre 1952–53 y 1987–88 y entre 1992 y 1995 antes de su eventual fusión con el Admira/Wacker en 1997.

Estadio

Jugadores

Jugadores destacados 

  Philipp Hosiner (2011–12)
  Erwin Hoffer (2003–06)
  Marc Janko (2003–05)
  Gustav Kral (2005, 2007–08)
  Ivica Vastić (1993)
  Fred Schaub (1980s, ambos, Admira y Mödling)

  Khodadad Azizi (2005–06)
  Ali Latifi (2001–02)
  Mehdi Pashazadeh (2005–07)
  Sammy McIlroy (1988)
  Marek Świerczewski (2002–04)
  Nicolae Lupescu (1972–77)

  Gheorghe Váczi (1946)
  Gordon Smith (1986–87)
  Gordon Igesund (1981–84)
  Vladimir Jugović (2003–04)
  Tolunay Kafkas (2004–05)

Plantilla 2022/23 

| colspan=9 bgcolor=#8B0000 style="color:black;" align=center| Porteros

 

| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=#8B0000 style="color:black;" align=center| Defensas
 
 
 
 
 
 
 
  
| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=#8B0000 style="color:black;" align=center| Centrocampistas 
 
 
 
 
 

 
 
 
| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=#8B0000 style="color:black;" align=center| Delanteros

Entrenadores desde 1971 

  Karl Schlechta (1971 - 1972)
  Ernst Ocwirk (abril 1972 – mayo 1975)†
  Rudolf Matuschka (1975)
  Helmut Senekowitsch (1975–76)†
  Franz Pelikan (1976)
  Rudolf Matuschka (1976)
  Stefan Jasiolek /  Franz Pelikan (1977)
  Antoni Brzeżańczyk (1978)†
  Rudolf Illovszky (1978–79)†
  Felix Latzke (mayo de 1979 – abril de 1983)
  Ernst Dokupil (mayo de 1983 – agosto de 1986)
  August Starek (julio de 1986 – marzo de 1988)
  Wilhelm Kreuz (marzo de 1988 – junio de 1988)
  Ernst Weber (julio de 1988 – junio de 1990)†
  Thomas Parits (julio de 1990 – mayo de 1991)
  Sigfried Held (mayo de 1991 – junio de 1993)
  Dietmar Constantini (julio de 1993 – mayo de 1995)
  Walter Knaller (julio de 1995 – junio de 1996)
  Kurt Garger (julio de 1996 – junio de 1997)
  Wolfgang Kienast (julio de 1997 – agosto de 1997)
  Milan Miklavič (septiembre de 1997 – junio de 1998)
  Hannes Weninger (julio de 1998 – abril de 1999)†
  Ilija Sormaz (interino) (abril de 1999)
  Milan Miklavič (abril de 1999 – agosto de 2000)
  Hans Krankl (septiembre de 2000 – diciembre de 2001)
  Walter Knaller (enero de 2002 – octubre de 2002)
  Johann Krejcirik (interino) (octubre de 2002 – diciembre de 2002)
  Alfred Tatar (diciembre de 2002 – mayo de 2003)

  Rashid Rakhimov (diciembre de 2002 – mayo de 2004)
  Bernd Krauss (mayo de 2004 – septiembre de 2004)
  Dominik Thalhammer (septiembre de 2004 – agosto de 2005)
  Robert Pflug (agosto de 2005 – febrero de 2006)
  Ernst Baumeister (febrero de 2006 – diciembre de 2007)
  Attila Sekerlioglu (diciembre de 2007 – abril de 2008)
  Ernst Baumeister (2008)
  Heinz Peischl (julio de 2008 – agosto de 2008)
  Walter Schachner (agosto de 2008 – abril de 2010)
  Dietmar Kühbauer (abril de 2010 - agosto de 2013)
  Toni Polster (junio de 2013 - agosto de 2013)
  Oliver Lederer (agosto de 2013 - septiembre de 2013)
  Walter Knaller (septiembre de 2013 – abril de 2015)
 Oliver Lederer (abril de 2015 – junio de 2015)
  Ernst Baumeister (julio de 2015 –junio de 2016)
  Oliver Lederer (julio de 2016–enero de 2017)
  Damir Burić (enero de 2017 - septiembre de 2017)
  Ernst Baumeister (septiembre de 2017 – octubre de 2018)
  Reiner Geyer (octubre de 2018 – septiembre de 2019)
  Klaus Schmidt (septiembre de 2019 – febrero de 2020)
  Zvonimir Soldo (febrero de 2020 – septiembre de 2020)
  Patrick Helmes (septiembre de 2020)
  Damir Burić (septiembre de 2020 - abril 2021)
  Klaus Schmidt (abril 2021 – junio de 2021)
  Andreas Herzog (julio de 2021 - junio de 2022)
  Roberto Pätzold (julio de 2022 - noviembre de 2022)
  Rolf Landerl (noviembre de 2022 - Actualidad)

Palmarés

Torneos nacionales 
 Bundesliga de Austria (9): 1926-27, 1927-28, 1931-32, 1933-34, 1935-36, 1936-37, 1938-39, 1946-47, 1965-66.
 Copa de Austria (6): 1927-28, 1931-32, 1933-34, 1946-47, 1963-64, 1965-66.
 Supercopa de Austria (1): 1989.

Participación en competiciones de la UEFA

Referencias

Enlaces externos 

 

Equipos de fútbol fundados en 1905
Admira Wacker
Deporte en el estado de Baja Austria
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Austria en 1905